Klammgraben heißen folgende geographische Objekte:

 Klammgraben (Gemeinde Pölstal), Ortslage von Bretstein, Pölstal, Bezirk Murtal, Steiermark
Gewässer:
 Klammgraben (Arzbach), Bayern
 Klammgraben (Eschenlaine), bei Eschenlohe, Kocheler Berge, Bayern
 Klammgraben (Göstlingbach), Niederösterreich
 Klammgraben (Lobentalbach), Bayern

Siehe auch: 
 Klammbach